Return to Castle Wolfenstein () — компьютерная игра из серии Wolfenstein в жанре шутера от первого лица, разработанная студией Gray Matter Interactive и изданная компанией Activision в 2001 году в версии для Windows, а в дальнейшем также для Linux, Mac OS X, Xbox и PlayStation 2. Многопользовательский режим игры разработан студией Nerve Software. Id Software, как владелец бренда, выполняла руководство над разработкой игры. В 2010 году исходный код игры был опубликован под лицензией GPL.

Сюжет 
Игроку предстоит побывать в роли Агента-2 из организации Office of Secret Actions (OSA), по имени Уильям «Би-Джей» Бласковиц, который также был главным героем Wolfenstein 3D. Он был схвачен 17 марта 1943 года и вместе с Агентом-1 по имени Фрэнк Уэбли отправлен в тюрьму в замке Вольфенштайн, где Уэбли умирает под пытками электричеством. Сумев сбежать и перебив основную массу охраны замка, Бласковиц покидает его на фуникулёре и проникает в ближайшую деревню, где встречается с бойцом группы Сопротивления «Круг Крайзау» Кесслером. Раненый в перестрелке, Кесслер не может последовать за героем, однако даёт ему задание — добыть дневник профессора Земфа, проводящего под руководством офицера Паранормальной дивизии СС Хельги фон Булоу раскопки в старом склепе древней церкви, которую местные считают проклятой. Бласковиц через потайной выход покидает дом Кесслера и направляется туда. Подслушивая переговоры нацистов, он узнает о неких ужасных существах, что населяют склеп.

Добравшись до места, герой осознает, что слухи не были ошибочны — в подземелье пробудилась нежить, убивающая всех потревоживших её покой. Однако Бласковиц не только находит дневник, но и пробирается в осквернённую церковь, где Земф и Хельга проводят опыты над трупом «Тёмного рыцаря». На его пути стоят элитные охранницы СС, но он всё же настигает Хельгу — как раз тогда, когда она пробуждает чудовище по имени Оларик, что стоит ей жизни. Чудом выигравшего неравный бой с древним злом агента подбирает самолёт.

Спустя 48 часов Бласковиц отправляется на ещё одно задание. Его миссия — помешать немецкому злому гению, оберфюреру СС Вильгельму Штрассе по прозвищу «Тотенкопф» («Череп» или «Мёртвая Голова»), запустить на Лондон новосозданную баллистическую ракету «Фау-2» с экспериментальной биологической боеголовкой с ракетной базы в Прибалтике. Спрятавшись в грузовике снабжения, он проникает на скрытую в бункере ракетную базу и выводит из строя ракету. При отходе он уничтожает огромный радар и наконец благополучно возвращается на занятую союзниками Мальту, угнав экспериментальный реактивный самолёт «Кобра», развивающий скорость до 500 узлов (926 км/ч).

Следующая миссия героя проходит в немецком городке Кугельштадт, в котором, по слухам, разрабатывается какое-то сверхскорострельное смертельное оружие. Кугельштадт подвергается бомбардировке союзной авиации, а вскоре Бласковиц и отряд Сопротивления на трофейном танке, прикрывая друг друга, прорываются к фабрике, по пути помогая отряду из «Круга Крайзау» спасти дезертировавшего с фабрики учёного. Танк пробивает дверь, и агент проникает на практически разрушенную фабрику, где обнаруживает документацию к многоствольному пулемёту Злоба. Затем он попадает в комплекс секретного оружия, где находит работающий образец пулемёта, знакомится с созданными Штрассе механоидами Прыгунами и в конце видит, как Тотенкопф уплывает на подлодке. Куда — Бласковиц узнаёт, допросив пленного немецкого офицера.

Тем временем спасённый учёный рассказывает о проекте с коротким и ясным названием — «Übersoldat» («Убер-Солдат»), который Тотенкопф ведёт в своих Х-лабораториях. Бласковиц высаживается в Норвегии и с боем прокладывает путь к логову Вильгельма Штрассе. Последний, узнав об этом, приказывает разобраться с незваным гостем. Для этого учёные выпускают на свободу все «образцы» — Прыгунов и Прото-солдат, и те устраивают на базе погром в лучших традициях фильма ужасов. Несмотря на это, агент не только проходит на нижний уровень, но и уносит с собой проектный журнал. Продвигаясь дальше, Бласковиц попадает в ловушку к Тотенкопфу, который «вежливо» знакомит его с прототипом проекта «Убер-Солдат» — огромным киборгом в броне, которой позавидовал бы танк. Когда «подопытное животное» каким-то чудом всё же побеждает эту машину смерти, злодей скрывается на самолёте «Кобра».

Из захваченных Бласковицем документов выясняется, что все прошлые миссии агента были связаны с операцией Паранормальной дивизии СС под кодовым названием «Возрождение», и цель операции — воскресить Генриха I, легендарного и могущественного короля-чародея Саксонии, для чего была приглашена медиум СС и верховная жрица Рейха Марианна Блавацкая. Несмотря на весь скептицизм генералов союзников, OSA решает помешать фашистам осуществить свой план. Бласковиц десантируется на дамбе Брамбург и оттуда проникает в деревенский городок Падерборн недалеко от замка Вольфенштайн, где собралась верхушка Паранормальной дивизии СС. Там он убивает всех старших офицеров дивизии, однако не успевает предотвратить ритуал посвящения Суперсолдат в Тёмные Рыцари — на его долю выпадает только битва с двумя оставшимися Суперсолдатами.

Проход к месту главного ритуала закрыт, и агенту приходится пройти через подземные склепы замка Вольфенштайн, кишащие нежитью. В древних руинах неподалёку от замка Блавацкая проводит тёмный ритуал, и, принеся Тёмных Рыцарей в жертву, пробуждает Генриха, который «в благодарность» за своё воскрешение превращает её в колдунью-зомби. Как раз в этот момент на каменную арену врывается Бласковиц и вступает в решающий финальный бой. Преимущество оружия XX века над магией X века очевидно — после продолжительной схватки с древним злом, Генрих издаёт протяжный вопль и окончательно отправляется на тот свет, прихватив с собой всех своих зомби, все магические силы замка Вольфенштайн и планы Генриха Гиммлера по завоеванию мира. Недовольный провалом Гиммлер улетает в Берлин на встречу с Адольфом Гитлером.

В конце руководство OSA закрывает дело об операции «Возрождение», в то время как Бласковиц «развлекается» на передовой, расстреливая нацистов.

Выпуск 
В 2002 году игра была портирована на Linux силами самой id Software и macOS силами Aspyr Media.

В 2003 году вышли консольные порты для PlayStation 2 и Xbox, получившие собственные подзаголовки — Operation Resurrection и Tides of War соответственно. Обе консольные версии включали в себя дополнительную миссию, хронологически предшествующую основному сюжету оригинальной игры. Сюжет миссии разворачивается в Египте и связан с раскопками нацистами древних гробниц.

В версии для PS2 была также возможность покупать предметы в конце каждого уровня за счёт найденных на уровне сокровищ. В версии для Xbox существовала возможность разблокировать секретные уровни после нахождения всех секретов на основных уровнях. Эксклюзивной возможностью версии для Xbox была возможность кооперативного прохождения (в том числе по сети через XBox Live) — второй игрок управлял Агентом-1, благодаря чему сюжет допускал, что этот персонаж не гибнет в начале игры. Также для Xbox-версии было доступно несколько загружаемых дополнений.

Экранизация 
В 2002 году появилась информация о съёмках фильма «Возвращение в замок Вольфенштейн», режиссёром которого должен был стать Роб Коэн («Три икса»). 3 августа 2007 года компания GameSpot объявила, что съёмками фильма займётся та же команда, что участвовала в съёмках картины «Сайлент Хилл». В качестве режиссёра и сценариста планировался Роджер Эвери («Криминальное чтиво»), продюсером должен был стать Сэмюэл Хадида. Однако в январе 2008 года Эвери был арестован по обвинению в непредумышленном убийстве и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем за собой гибель Андреаса Зайни — пассажира автомобиля, которым управлял Эвери. С тех пор никаких новостей об участии Эвери в проекте не поступало.

Отзывы 

Игра заняла третье место в номинации «Лучший 3D Action» (2001) журнала «Игромания».

Примечания

Литература 
 

Steam-игры
Wolfenstein
Игры для Linux
Игры для MorphOS
Игры для PlayStation 2
Игры для Windows
Игры для Xbox
Игры для macOS
Игры на движке id Tech 3
Компьютерные игры 2001 года
Компьютерные игры с зомби
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Компьютерные игры — лауреаты D.I.C.E. Awards
Компьютерные игры, перезапускающие истории сначала
Компьютерные игры, разработанные в США
Многопользовательские онлайн-игры
Платные игры с открытым движком
Шутеры от первого лица о Второй мировой войне